Çanaqbulaq – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Çanaqbulaq – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian